Abyss er navnet på flere emner:

 Abyss (religion) - en fiktiv afgrund i flere religioner
 Ghosts of the Abyss - dokumentar om udforskningen af Titanic vraget fra 2003
 The Abyss – en amerikansk science fiction film fra 1989
 Abyss (wrestler) - en amerikansk wrestler